Староду́бцева — женская форма русской фамилии .

Известные носительницы  Стародубцева, Алёна Васильевна (род. 1985) — российская спортсменка (вольная борьба).
 Стародубцева, Анастасия Исаковна (1914—1997) — Герой Социалистического Труда, доярка.
 Стародубцева, Ирина Филипповна (род. 1962) — российская концертно-камерная певица, педагог, режиссёр.
 Стародубцева, Лидия Владимировна (род. 1962) — историк, радиожурналист, режиссёр, продюсер.
 Стародубцева, Татьяна Александровна (1957—2012) — советский и российский тренер по прыжкам в воду.